Il termine livello deriva dalla parola latina libellus, a sua volta originata da libella, dimensione di una libra (bilancia). Significa il grado di elevazione di una linea o di un piano rispetto ad una superficie orizzontale di riferimento. In senso più generale, può significare una condizione, un grado, raggiungibili in vari modi. In ambito enciclopedico il termine può assumere i seguenti significati:

 Livello – strumento usato in tecnologia e geodesia per controllare l'orizzontalità di una linea
 Livello – tipo di contratto agrario diffuso in Italia nel Medioevo
 Livello – parte dei videogiochi
 Livello di volo – nel volo, è una superficie ideale a pressione atmosferica costante
 Livello – in architettura
 Livello – nei giochi di ruolo

Altri progetti